Гёринг () — немецкая фамилия. По-русски часто пишется .

 Гёринг, Альберт (,1900—1966) — младший брат рейхсмаршала Геринга, антифашист.
 Геринг, Герман Вильгельм (, 1893—1946) — политический, государственный и военный деятель нацистской Германии, рейхсмаршал.
 Гёринг, Иоганн Христофор (1796—1870) — российский преподаватель и переводчик немецкого происхождения.
 Геринг, Карин (, 1888—1931) — первая жена Г. Геринга.
 Гёринг, Карл Теодор (1841—1879) — немецкий философ и шахматист.
 Гёринг, Франц (род. 1984) — немецкий лыжник.
 Гёринг, Фридрих Христофор Юстус (1780—1847) — лютеранский пастор собора святых апостолов Петра и Павла в Москве.
 Гёринг, Хельга (, 1922—2010) — немецкая актриса.
 Геринг, Эдда (, 1938—2018) — дочь рейхсмаршала Г. Геринга.
 Геринг, Эмми (, 1893—1973) — немецкая актриса театра и кино. Вторая жена рейхсмаршала Г. Геринга.
 Геринг, Эрнст Генрих (, 1838—1913) — немецкий юрист и дипломат, рейхскомиссар Германской Юго-Западной Африки. Отец Германа и Альберта Гёрингов.